Тюриков — фамилия.
Известные носители:
 Тюриков, Виктор Иванович (1954—2003) — подполковник ВС РФ, участник обеих чеченских войн, Герой Российской Федерации (2004, посмертно).
 Тюриков, Владимир Вячеславович (род. 1963) — советский и российский хоккеист и тренер.
 Тюриков, Дмитрий Васильевич (1886 — после 1919) — эсер-максималист, делегат Всероссийского Учредительного собрания.
 Тюриков, Сергей Петрович (1910—1972) — гвардии майор, участник ВОВ, Герой Советского Союза (1945).

См. также 
 Тюрикова